Gun-Mouth 4 Hire: Horns and Halos, Vol. 2 — третій спільний альбом американських реперів Андре Нікатіни й Equipto, виданий 15 листопада 2005 р. лейблом Million Dollar Dream. Мастеринг, зведення: Джастін Вейс. Зведення, координатор проекту: Нік Піс. CD постачався разом з DVD.

Список пісень

Посилання 

Альбоми Андре Нікатіни
Англомовні музичні альбоми